HCT est un sigle qui peut désigner :
 hématocrite, le volume occupé par les globules rouges circulants dans le sang exprimé en pourcentage par rapport au volume total du sang ;
 hydrochlorothiazide, une molécule utilisée comme médicament diurétique de la classe des thiazidiques.